Blagojević bzw. Blagojevic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Blagojević (* 1971), serbischer Handballspieler und -funktionär
 Dina Blagojević (* 1997), serbische Fußballspielerin
 Dragiša Blagojević (* 1966), montenegrinischer Schachspieler
 Jelena Blagojević (* 1988), serbische Volleyballspielerin
 Jovan Blagojević (* 1988), serbischer Fußballspieler

 Miloš Blagojević (1930–2012), serbischer Historiker
 Njegoš Blagojević (* 1986), serbischer Radrennfahrer
 Tijana Blagojević (* 1997), serbische Schachspielerin
 Vidoje Blagojević (* 1950), serbischer Kommandant der bosnisch-serbischen Armee Vojska Republike Srpske

 Katarina Jovanović-Blagojević (1943–2021), serbische Schachspielerin

 Siehe auch:
 Blagojevich